Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева — высшее учебное заведение в городе Экибастуз (Казахстан).

Институт осуществляет подготовку специалистов по 14 специальностям.

История 
Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева был создан в 1994 г. по инициативе городской администрации и руководителей промышленных предприятий г. Экибастуза. Основателем института является Марденов Марат Пазылович.

С 1996 года ЕИТИ им. академика К. Сатпаева является членом Ассоциации учреждения образования, с 1999 года членом Ассоциации вузов Республики Казахстан.

В 1997-98 годах институтом, по программе «TEMPUS TACIS», обоснована технология дуальной формы обучения на примере немецких профакадемий.

С 2004—2005 учебного года в институте внедрена и постоянно совершенствуется кредитная технология обучения на всех специальностях и формах обучения, обеспечивающая развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их обучения.

В 2008 году согласно рейтингу Независимого Казахстанского Агентства по обеспечению качества в образовании ЕИТИ им. академика К. Сатпаева занял 11 место среди технических вузов страны.

В 2010 году ЕИТИ им. академика К. Сатпаева вручена международная награда «EUROPEAN QUALITY» (Европейское качество) в г. Оксфорде, Великобритании.

Институт успешно прошел государственную аттестацию в 2000, 2005, 2013 годах, плановый государственный контроль в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годах, а в 2012, 2013,2014 году ВОУД (внешняя оценка учебных достижений).

В настоящее время в институте работает 85 штатных преподавателя, в том числе 4 доктора наук, 37 кандидатов наук, 11 магистров наук. По 14 специальностям обучаются 1145 студентов очной, заочной и вечерней форм обучения на начало учебного года.

В институте c 2011 г. функционирует автоматизированная система управления вузом, что позволяет обеспечить прозрачность промежуточной, итоговой аттестации обучающихся и процесса выдачи дипломов. С 2018 г. имеется личный кабинет студента, разработанный самими студентами института.

С 2018 г. в институте действует дистанционная форма обучения.

За годы своего существования из стен института вышло более 6 тыс. специалистов, которые успешно работают в Администрации Президента, акиматах, возглавляют крупные предприятия, стали известными учеными, политическими деятелями, как в нашей стране, так и за рубежом.

Примечания 

Экибастуз
Высшие учебные заведения Павлодарской области